Les eleccions legislatives noruegues de 1977 se celebraren el 12 de setembre de 1977 per a renovar els 155 membres del Storting, el parlament de Noruega. Els més votats foren els laboristes noruecs, i el seu cap Odvar Nordli fou nomenat primer ministre de Noruega.

Resultats 

!rowspan=2 colspan=2 align=left |Partits
!colspan=3|Vots
!colspan=2|Escons
|-
!#
!%
! ± %
!#
! ±
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Partit Laborista Noruec (Det norske Arbeiderparti)
| 972.434
| 42,3
| +7,0
| 76
| -14
|-
|bgcolor=#50a7f7| 
|align=left|Partit Conservador (Høyre)
| 563.783
| 24,5
| +7,3
| 41
| +12
|-
|bgcolor=#ff9900| 
|align=left|Partit Democristià (Kristelig Folkeparti)
| 224.355
| 9,7
| -2,1
| 22
| +2
|-
|bgcolor=#47b539| 
|align=left|Partit de Centre (Senterpartiet)
| 184.087
| 8,0
| +1,2
| 12
| -9
|-
|bgcolor=#bc2149| 
|align=left|Partit Socialista d'Esquerra (Sosialistisk Venstreparti)
| 96.248
| 4,2
| +7,0
| 2
| -14
|-
|bgcolor=#00FF00| 
|align=left|Partit Liberal (Venstre)
| 54.243
| 2,4
| -
| 2
| -
|-
|bgcolor=#00008B| 
|align=left|Partit del Progrés (Fremskrittspartiet)
| 43.351
| 1,9
| -3,1
| 0
| -4
|-
|bgcolor=#990099| 
|align=left|Partit Popular Liberal (Det Liberale Folkeparti)
|22.524
| 1,0
| -2,5
|0
| -1
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Aliança Electoral Roja (Rød Valgallianse)
| 14.515
| 0,6
| +0,2
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Partit Comunista de Noruega (Norges Kommunistiske Parti)
|8.448
|0,4
| +0,4
|0
|0
|-
|bgcolor=none| 
|align=left| Ensliges Parti
|2.743
|0,1
| -0,1
|0
| -
|-
|bgcolor=none| 
|align=left| Partit Democràtic de Noruega (Norges Demokratiske Parti)
| 1.322
|0,06
| -0,04
|0
| -
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Gent Lliurement Escollida (Frie Folkevalgte)
|1.146
|0,05
| -0,05
|0
|0
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Llista Sami (Samealbmot listu/Samefolkets Liste)
| 499
|0.02
| -0,02
|0
| -
|-style="background-color:#E9E9E9;"
!
!align=center|Total 2.458.755
!colspan=3 align=right|100%
!colspan="1" align=center|155
!colspan="1" align=center|
|}

Referències 
  Resultats per districte de l'Arxiu d'Eleccions d'Adam Carr.

Eleccions legislatives de Noruega
Eleccions del 1977